Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2007/08 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2007/08 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez mit 14 Spielern auskam, setzte Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois 29 Spieler ein. Insgesamt kamen 232 Spieler zum Einsatz, von denen 10 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler mit 9,5 Punkten aus 11 Partien war Mher Howhannisjan (Bredene). Geert Van der Stricht (Gent) erzielte 8,5 Punkte aus 11 Partien, Ekrem Cekro (Liège) 8 Punkte aus 11 Partien.
Insgesamt erreichten 20 Spieler 100 %. Neben 14 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Wiktor Michalewski (Bredene), Carl-Christian Buhr (Eupen) mit je 4 Punkten aus 4 Partien, Igor Glek (Eupen) mit 3 Punkten aus 3 Partien, Fabien Libiszewski, Gregory Israel (beide Charleroi) und Pierre Gengler (Namur) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ISL = Island, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Vliegend Peerd Bredene

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Cercle des Echecs de Charleroi

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Koninklijke Brugse Schaakkring

Brussels Chess Club

Royal Namur Echecs

Borgerhoutse SK

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

Boey Temse

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2007
Schach 2008